Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2012/13 steht für:

 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2012/13 (Frauen)
 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2012/13 (Männer)